Shiri peut faire référence à:

Prénom 
 Shiri Eisner, écrivaine israélienne
 Shiri Appleby (1978-), actrice américaine
 Shiri Artstein (1978-), mathématicienne israélienne
 Shiri Maimon (1981-), chanteuse israélienne

Nom 
 Perence Shiri (1955-2020), officier et homme politique zimbabwéen
 Asma Shiri (1972-), femme politique tunisienne
 Hamid Shiri (1982-), coureur cycliste iranien
 Behnam Shiri (1993-), athlète iranien

Œuvre 
 Shiri, un film sud-coréen sorti en 1999 (Nom de code: Shiri en version française)